Goes steht für: 
 Goes, Gemeinde in den Niederlanden 
 Goes (Dohma), Ortsteil von Dohma, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 eine Marke des französischen Fahrzeugherstellers GD France für Quads und Geländefahrzeuge
 Goès, französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Góes, altgriechische Bezeichnung für einen Zauberer, siehe Goëtie
 Grupo de Operaciones Especiales (GOES), siehe Policía Nacional de Colombia

Goes bzw. Gös ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaen van der Goes (1505–1560), Landesadvokat von Holland
 Aert van der Goes (1475–1545), holländischer Politiker
 Albrecht Goes (1908–2000), deutscher evangelischer Theologe und Schriftsteller
 Benedikt Goës (1562–1607), auch Bento de Góis, portugiesischer Missionar und Asienforscher
 Damianus de Goes, eigentlich Damião de Góis (1502–1574), portugiesischer Humanist, Staatsmann und Historiker
 Elisabeth Goes (1911–2007), Ehefrau des Pfarrers und Schriftstellers Albrecht Goes, Gerechte unter den Völkern
 Freddie van der Goes (1908–1976), südafrikanische Schwimmerin
 Georg Wilhelm von Goes (1789–1849), Verwaltungsjurist im Königreich Württemberg
 Gertrud Goes (1878–1915), deutsche Dichterin und Erzählerin
 Gustav Goes (1884–1946), deutscher Schriftsteller
 Hugo van der Goes (ca. 1440–1482), flämischer Maler
 Jelle Goes (* 1970), niederländischer Fußballtrainer
 Johann Leopold Goes (1730–1795), der „bergische Pestalozzi“, Prediger und Schulgründer
 Júlio Góes (* 1955), brasilianischer Tennisspieler

 Luís Goes (1933–2012), portugiesischer Fado-Sänger
 Marinus van der Goes van Naters (1900–2005), niederländischer Politiker
 Paul Goes (1920–2003), deutscher Landrat
 Peter-Paul Goes (1914–1962), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Raimundo Carlos Goés Pinheiro (* 1973), brasilianischer katholischer Geistlicher und Kommunalpolitiker
 Rodrygo Silva de Goes (* 2001), brasilianischer Fußballspieler, siehe Rodrygo
 Siegfried Goes (1914–1943), Mitarbeiter der ev. Landeskirche Württemberg, Offizier und Schriftsteller
 Thomas Goes (* 1980), deutscher Sozialwissenschaftler
 Timo Goes (* 1992), deutscher Volleyballspieler
 Waldez Góes (* 1961), brasilianischer Politiker

GOES steht für:
 Geostationary Operational Environmental Satellite, eine Serie geostationärer Wettersatelliten der US-amerikanischen Wetterbehörde NOAA

Siehe auch:
 Gois
 Goos
 Gos
 Goose

GOES